Василий Михайлович Щербей (; 14 августа 1955, Ждениево — 3 августа 1985, Ждениево) — советский украинский футболист, защитник. Мастер спорта СССР (1979).

Биография 
Начинал карьеру в любительском футбольном клубе «Электрон» из Ждениево. После службы в советской армии был отправлен в «Говерлу» из Ужгорода, откуда в 1978 году перешёл во львовские «Карпаты». Участник Первой лиги чемпионата СССР 1979 года, вместе со своими одноклубниками — Григорием Батичем, Юрием Дубровным, Игорем Мосорой и Виктором Копылом — помог клубу выйти в Высшую лигу СССР.

В сезонах 1982 и 1983 годов выступал за «Нистру» вместе со своими многими одноклубниками из львовских «Карпат». В 1984 году вернулся в «СКА Карпаты», покинув клуб в конце сезона. В 1985 году выступал за луцкое «Торпедо». Всего в Высшей лиге чемпионата СССР провёл 51 игру. Был близким другом Игоря Мосоры.

Во время службы в армии выступал за сборную СССР среди военных на турнире стран ОВД.

Скоропостижно скончался 3 августа 1985 года в родном Ждениево: он ожидал приезда в гости Игоря Мосоры. Причины смерти доподлинно неизвестны, хотя Щербей ничем не был болен. Похоронен на Яновском кладбище во Львове.

Сын — Мирослав Щербей (род. 1968), начальник Главного управления МЧС в Закарпатской области, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, глава Воловецкого областного совета, депутат Закарпатского областного совета. Имя Василия Щербея носит футбольный памятный турнир.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Волынь»